Didiscus koebrensis är en flockblommig växtart som beskrevs av Lilian Suzette Gibbs. Didiscus koebrensis ingår i släktet Didiscus och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
koebrensis